Mar Sutra (auch Mar Zutra) ist der Name folgender Personen:

* Mar Sutra (6. Generation) (auch Mar Sutra I.; † 417), babylonischer Amoräer
 Mar Sutra (Exilarch) (auch Mar Sutra II.; um 495–um 520), baylonischen Exilarch
 Mar Sutra bar Mar Sutra (auch Mar Sutra III.), Gelehrter in Palästina